FPP est un sigle qui peut faire référence à :
 Fréquence Paris Plurielle, une radio associative française ;
 farnésyl-pyrophosphate, un intermédiaire de la voie métabolique de la HMG-CoA réductase ;
 Licence FPP, de Microsoft.
 La frontière des possibilités de production, une notion d'économie internationale.